Arsen Avakov (né en 1971), footballeur tadjik
 Arsen Avakov (né en 1964), homme politique de l’Ukraine